Tura () ist eine Siedlung in der Region Krasnojarsk in Russland. Sie war bis zu dessen Auflösung 2007 das administrative Zentrum des Autonomen Kreises der Ewenken, heute des Rajons Ewenkijski, des „Rajons der Ewenken“.

Tura liegt an der Mündung des Kotschetschum in die Untere Tunguska und hat  Einwohner (Stand ).

Geschichte 
Der Ort wurde 1924 mit dem Ziel gegründet, den sowjetischen Staat in der entlegenen, von Ewenken, Keten und Jakuten nur dünn besiedelten Region zu etablieren und zu „kolonialisieren“.

Von 1938 bis 2011 hatte Tura den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 
 Geschichte Turas (in englischer Sprache)

Tura